Extensie (taalkunde), een taalkundig begrip
 Topleveldomein of internetextensie, een deel van de naam van een website op internet
 Bestandsextensie, een deel van de naam van een computerbestand
 Uitbreidingspakket of extensie, een functionaliteit waarmee een programma uitgebreid kan worden
 Extensietektoniek, een begrip rond spanningen en bewegingen in de aardkorst
 Extensie (anatomie), de strekbeweging in een gewricht door de werking van de strekspieren
 Haarextensies, haartoevoegingen

Zie ook 
 Ext (doorverwijspagina)